Ligat ha’Al 2005/2006 (hebr. ליגת העל albo zwana Izraelską Ekstraklasą lub ze względów sponsorskich Ligat Toto) – 
była 7. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Izraelu pod tą nazwą. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 26 sierpnia 2005 do 14 maja 2006 rozegrały 33 kolejki  meczów.  
Maccabi Hajfa zdobył trzeci tytuł z rzędu, a dziesiąty w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 Ligat ha’Al 2005/2006 - rsssf
 Ligat ha’Al 2005/2006 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Ligat ha’Al 
 Oficjalna strona IFA 

2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Izraelu
2005 w Izraelu
2006 w Izraelu